Vanquish se može odnositi na:

 Dikamba, herbicid
 Vanquish (analgetik), lek
 Vanquish (video igra), igra